Панкрушев — фамилия. Известные носители:

 Панкрушев, Александр Иванович (1908—?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Панкрушев, Григорий Александрович (1920—1990) — советский археолог, заслуженный деятель науки Карельской АССР (1970).